Kuklosuctobelba är ett släkte av kvalster. Kuklosuctobelba ingår i familjen Suctobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Kuklosuctobelba